

Diritto
Consenso all'unanimità o a maggioranza nelle assemblee condominiali, di azionisti, ecc. per la validità delle delibere sociali
Accordo delle parti in materia negoziale
Consenso per la risoluzione contrattuale (anche del rapporto di lavoro)
Acquiescenza al provvedimento amministrativo o alla sentenza
 Atti di disposizione del proprio corpo – legge italiana che regola come si può disporre del proprio corpo
 Età del consenso – età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso ad avere rapporti sessuali
Consenso dell'avente diritto – causa di giustificazione del diritto penale
Consenso – nel diritto islamico, una fonte del diritto
 Asimmetria informativa – in economia, informazioni nascoste del bene o del servizio oggetto della transazione

Altro
Consenso universale – concetto filosofico
Consenso informato – in medicina, forma di autorizzazione del paziente a ricevere un trattamento sanitario
Teorema del consenso – teorema di logica matematica 
Consenso – in informatica, concetto del calcolo distribuito
Metodo del consenso – in psicologia sociale e politica, processo decisionale di gruppo

Altri progetti